Eric Miller peut désigner :
 Eric Miller (1975-), joueur de rugby à XV international irlandais ;
 Eric Miller (1993-), joueur de soccer américain ;
 Eric Miller, DJ américain de house connu sous le pseudonyme E-Smoove.